The High and the Mighty steht für:

 The High and the Mighty, Originaltitel von Es wird immer wieder Tag, US-amerikanischer Film von William A. Wellman (1954)
 The High and the Mighty (Lied), Lied von Dimitri Tiomkin (1954)